В 1999 году проходил 51-й сезон чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам.

Итоги сезона 
В классе 500cc победу одержал Алекс Кривилье на Honda.
В классе 250cc чемпионат выиграл Валентино Росси на Aprilia с 9 победами, прибавив к своему титулу победителя в классе 125cc второй — уже в классе 250cc. Эмилио Альсамора стал первым гонщиком, который выиграл чемпионат без одной победы, оставив позади Марко Меландри и Масао Адзума, у каждого из которых было по 5 побед.

Гран-при

Положение в чемпионате мира

500cc

250cc

125cc 

Мотогонки Гран-при по сезонам